Сезон 1939 стал для ЦДКА 5-м в чемпионате СССР по футболу.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок СССР

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Бомбардиры 

1939
ЦДКА Москва